Kastro peut désigner :

Localités 
Divers localités et lieux-dits en Grèce et à Chypre, dont :
Kastro, un village de Sifnos
Kastro, un village de l'ancienne municipalité de Kastro-Kyllini

Personnes 
Katari Cox, alias Kastro, un rappeur américain

Homonymie de toponyme